Het seizoen 2014–2015 van Almere City FC was het tiende seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub in de Eerste divisie.

Selectie

 Trainer: Fred Grim

Jupiler League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Almere City FC vertegenwoordigden in de Jupiler League in het seizoen 2014/15 en op de tiende plaats eindigden.

Nacompetitie

Wedstrijden

KNVB-beker

Wedstrijden

Externe links 
 Officiële website Almere City FC
 Website amateurafdeling

2015
Almere City